Robert Ross (1740–1794) – brytyjski wojskowy
 Robert Ross (1760–1814) – brytyjski wojskowy
 Robert Baldwin Ross (1869–1918) – brytyjski dziennikarz i krytyk literacki
 Robert Tripp Ross (1903–1981) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów z Nowego Jorku
 Robbie Ross (ur. 1989) – amerykański baseballista

zobacz też
 Bob Ross (ujednoznacznienie)